Дунайский проспект — топоним в Санкт-Петербурге, в честь реки Дунай:

 Дунайский проспект — крупная улица в Московском и Фрунзенском районах
 Дунайский проспект — проектное название станции метро «Дунайская». Открыта 3 октября 2019 года